Ennemoser ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Ennemoser (1940–2020), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Joseph Ennemoser (1787–1854), Südtiroler Arzt und medizinisch-philosophischer Schriftsteller
 Lukas Ennemoser (* 1989), österreichischer Kletterer und Boulderer